Олотла има више значења:

 Олотла (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Олотла (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику